A VfL Wolfsburg egy német sportegyesület, amelynek van női labdarúgó szakosztálya is, amely a német női első osztályban szerepel. 2001. május 24-én alapult meg a VfL Wolfsburg Fußball GmbH társaság, ami 2003-ban alapította meg a Wolfsburg női labdarúgó csapatát.

2012-13-as labdarúgó szezonban mesterhármast értek el azzal, hogy megnyerték a Bajnokok Ligáját, a Bundesligát és a német kupát.

Klubtörténet 

1973-ban megalapították a Wolfsburg Eintracht VfR nevű együttes. A klub legnagyobb sikere az 1984-es kupadöntő volt, amelyen 2-0-ra kaptak ki a SSG 09 Bergisch Gladbach csapatától. A VfR tagja volt 1990-ben a női Bundesliga alapítóinak. 1997-ig szerepeltek az az Északi bajnokságban, miután csődbe ment a csapat. A Wendschotter SV és a WSV Wolfsburg egyesülésével a Regionalliga Nordban folytaták tovább. 21 győzelemmel és 1 vereséggel rögtön egy szezon után visszajutottak a Bundesligába és 121 gólt szereztek és mindössze 1 gólt kaptak a szezon során.

2003-ban VfL Wolfsburg néven alapult újjá a szakosztály. 2005-ben a Bundesliga 2-be kerültek, miután kiestek az élvonalból, de egy szezon után rögtön visszajutottak, valamint Martina Müller 36 góljával liga rekorder lett.

2012-13-as szezonban megnyerték a Bajnokok Ligáját az Olympique Lyon ellen, valamint a Bundesligát és a német labdarúgókupát az 1. FFC Turbine Potsdam ellen 3-2-re. A következő szezonban az első csapat lett a női labdarúgásban, amely megvédte a Bajnokok Ligája címüket. 2014. június 8-án az 1. FFC Frankfurt elleni bajnoki mérkőzésen 12 464 szurkoló volt kint a stadionban, ami új rekord lett. A bajnokságot ismét sikerült megnyerniük. A 2014-15-ös idényt a Bayern München mögött egy ponttal lemaradva fejezték be a bajnokságban, míg a kupát második alkalommal hódították el.

2015-től már nem a VfL-Stadion am Elsterweg-ben léptek pályára hazai közönség előtt, hanem az AOK Stadionban. A 2016-17-es, a 2017-18-as és a 2018-19-es szezonban sorozatban háromszor lettek bajnokok, és sorozatban ötször hódították el a kupát.

Játékoskeret 
2022. január 18-i állapotnak megfelelően.

Sikerek 
UEFA Női Bajnokok Ligája : 2
2012–13, 2013-14
Bundesliga : 7
2012–13, 2013-14, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2021-22
Bundesliga 2 : 1
2005–06
Német női labdarúgókupa : 9
2012–13, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21

Korábbi híres játékosok

Nemzetközi kupaszereplések

UEFA Női Bajnokok Ligája

Jegyzetek

További információk 
 A Vfl Wolfsburg honlapja

Német női labdarúgócsapatok
2003-ban alapított labdarúgócsapatok